Kadi kan syfta på följande:
Qadi, muslimsk juridisk ämbetsman
 Kadi, Indien, stad i Gujarat, Indien